Bomba nucleare Mark 27
Siluro Mark 27 – Siluro americano
 Mina Mark 27